Il doppio  del BH Telecom Indoors 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dustin Brown e Jonathan Marray erano i detentori del titolo, ma Marray quest'anno non ha partecipato.

Brown ha giocato con Christopher Kas, ma ha perso nei quarti di finale contro Mirza Bašić e Tomislav Brkić.

Bašić e Brkić hanno battuto in finale Karol Beck e Igor Zelenay 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Christopher Kas (quarti di finale)
  Karol Beck /  Igor Zelenay (finale)

  Marin Draganja /  Nikola Mektić (primo turno)
  Mate Pavić /  Franko Škugor (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

BH Telecom Indoors 2013
ATP Challenger Tour 2013